Tampico est un nom de ville. Il peut se référer à : 
 Tampico, ville du Mexique;
 Tampico, ville de l'Illinois aux États-Unis.

Autre 
 Tampico, film américain de Lothar Mendes, sorti en 1944.